Anglès britànic (del seu nom en anglès British English), formes de l'anglès utilitzades en el Regne Unit
 BRE també és el codi ISO 4217 del cruzeiro, moneda històrica del Brasil
 BRE també és el codi de la UCI del Brescialat, equip ciclista històric d'Itàlia
 Bre també és el codi ISO 639-3 del bretó, llengua celta parlada a la Bretanya